

События 
 Консулы Секст Аттий Субуран Эмилиан и Марк Азиний Марцелл.
 Попытки северных хунну восстановить договор «мира и родства». Ханьское правительство не приняло послов.

Родились 
 Гай Аппулей Диокл, древнеримский колесничий.

Скончались 
 Марк Валерий Марциал, римский поэт-эпиграмматист.

См. также